Тридесето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1932/33.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, ФК Ујпешт је освојио првенство, што му је била дванаеста титула, испред ФК Хунгарија и ФК Ференцварош. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1932/33.
Фудбал у 1932.
Фудбал у 1933.